Pröda ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Pröda (Käbschütztal), Ortsteil von Käbschütztal im Landkreis Meißen
 Pröda (Nossen), Ortsteil von Nossen im Landkreis Meißen